Dit is een lijst van planetoïden 104101-104200 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 104101 - || 2000 EK42 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104102 - || 2000 EB43 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104103 - || 2000 EW43 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104104 - || 2000 EB44 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104105 - || 2000 EQ44 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104106 - || 2000 ES44 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104107 - || 2000 EB45 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104108 - || 2000 EH45 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104109 - || 2000 EN46 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104110 - || 2000 EA47 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104111 - || 2000 EE47 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104112 - || 2000 EO47 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104113 - || 2000 EJ49 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104114 - || 2000 EO50 || 10 maart 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 104115 - || 2000 EX51 || 3 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104116 - || 2000 EF52 || 3 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104117 - || 2000 EZ52 || 3 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104118 - || 2000 EU53 || 9 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104119 - || 2000 EF54 || 9 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104120 - || 2000 EL55 || 10 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104121 - || 2000 ET55 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104122 - || 2000 EG56 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104123 - || 2000 EY56 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104124 - || 2000 EU57 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104125 - || 2000 EC58 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104126 - || 2000 ET58 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104127 - || 2000 EG59 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104128 - || 2000 EK59 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104129 - || 2000 EB60 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104130 - || 2000 EZ60 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104131 - || 2000 EE61 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104132 - || 2000 EO61 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104133 - || 2000 EX62 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104134 - || 2000 EB63 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104135 - || 2000 EG63 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104136 - || 2000 EH63 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104137 - || 2000 EE64 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104138 - || 2000 EQ64 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104139 - || 2000 EA65 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104140 - || 2000 EB65 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104141 - || 2000 EE65 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104142 - || 2000 EN65 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104143 - || 2000 EU65 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104144 - || 2000 EP66 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104145 - || 2000 EW66 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104146 - || 2000 EE67 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104147 - || 2000 EH67 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104148 - || 2000 EJ67 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104149 - || 2000 ET67 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104150 - || 2000 EE68 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104151 - || 2000 EK68 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104152 - || 2000 EU68 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104153 - || 2000 EC69 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104154 - || 2000 EP69 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104155 - || 2000 ER69 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104156 - || 2000 ET69 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104157 - || 2000 EW69 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104158 - || 2000 EF70 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104159 - || 2000 ED73 || 10 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104160 - || 2000 EF74 || 10 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104161 - || 2000 EQ75 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104162 - || 2000 EB76 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104163 - || 2000 EL76 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104164 - || 2000 EP77 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104165 - || 2000 EY77 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104166 - || 2000 EL78 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104167 - || 2000 EL79 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104168 - || 2000 EU79 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104169 - || 2000 EB80 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104170 - || 2000 EB81 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104171 - || 2000 EK81 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104172 - || 2000 EE82 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104173 - || 2000 EE83 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104174 - || 2000 EY83 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104175 - || 2000 EJ84 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104176 - || 2000 EX85 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104177 - || 2000 EO87 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104178 - || 2000 EC90 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104179 - || 2000 EZ90 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104180 - || 2000 EM91 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104181 - || 2000 EA96 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104182 - || 2000 EB96 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104183 - || 2000 EH96 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104184 - || 2000 EK96 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104185 - || 2000 EG98 || 9 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104186 - || 2000 EH98 || 9 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104187 - || 2000 EJ98 || 9 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104188 - || 2000 EW99 || 12 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104189 - || 2000 EQ100 || 12 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104190 - || 2000 EL101 || 12 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104191 - || 2000 EN101 || 12 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104192 - || 2000 EE102 || 14 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104193 - || 2000 EO102 || 14 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104194 - || 2000 EE103 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104195 - || 2000 EN103 || 12 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104196 - || 2000 EL105 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104197 - || 2000 ET105 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104198 - || 2000 ED106 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104199 - || 2000 EO107 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104200 - || 2000 EL108 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten